Grubert ist der Familienname folgender Personen:
 Beate Grubert, deutsche Kunsthistorikerin, siehe Beate Thurow
 Carl Theodor Grubert († 1887), Mitglied der Paulskirche
 Hermann Grubert (1807–1874), deutscher Jurist und Politiker
 Helmut Grubert (1908–1992), deutscher Oberstleutnant im Ministerium für Staatssicherheit (MfS) der DDR
 Ilja Grubert (* 1954), lettischer Violinist
 Michael Grubert (* 1959), deutscher Jurist und Kommunalpolitiker
 Robin Grubert (* 1977), deutscher Sänger und Songwriter